

Patronyme 
 est un nom de famille japonais comptant 556 titulaires venant principalement des préfectures de Hyogo, Nagasaki et Shiga. Il peut aussi être écrit  ou encore .

Personnalités 
 , actrice pornographique japonaise ;
 , parolier et traducteur japonais dont le vrai nom est  ;
  aussi appelée , auteur de bande dessinée japonaise ;
 , membre de la revue Takarazuka.

Prénom japonais 

 est aussi un prénom féminin japonais.

Variantes 
Le caractère  est aussi associé à d'autres prénoms :
 Féminins - Ren.

Personnalités 
 , poète japonais ayant changé son prénom de  en , qui n'est habituellement pas utilisé pour les prénoms.

Notes et références

Voir aussi 
 Sazanami, un destroyer japonais.
 Sazanami, un service de train japonais.

Homonymie de patronyme
Patronyme japonais